«Фасил Кенема» (Fasil Kenema S.C.) — футбольный клуб из Гондэра, играющий в Премьер-лиге Эфиопии. Одна из старейших команд Эфиопии.

История 
Клуб основан в 1968 году в Гондэре и назван в честь негуса Фасиледэса. С момента создания и до сезона 2007/2008 являлся представителем второго дивизиона Эфиопии, после чего был повышен до Премьер лиги Эфиопии. Но в том же сезоне после сильной борьбы снова вернулся в Высшую лигу. Лишь спустя восемь лет клуб вернулся в Премьер лигу, после того как он стал чемпионом Высшей лиги в 2016 году. В следующем сезоне клуб смог остаться в элитном дивизионе заняв по итогу 6 место в таблице. После пяти лет участия в Премьер лиге смог достичь статуса чемпиона. В связи с победой в Кубке Эфиопии в 2019 году, стал представителем Эфиопии на Кубке Конфедерации КАФ, но по итогу двух матчей с танзанийским Азамом, проиграл со счётом 2:3 остановившись на стадии предварительного раунда. Клуб имеет большую фан базу, которая активно посещает выездные матчи команды.

Состав команды 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

Тренерский состав 
  Хайлу Негаш — тренер
  Мулукен Абухи — помощник тренера
  Адам Базезев — тренер вратарей
  Шемлес Десалень — врач команды

Достижения 
 Премьер лига Эфиопии
 Чемпион (): 2021

 Кубок Эфиопии
 Обладатель (): 2019

 Суперкубок Эфиопии
 Обладатель (): 2019

 Высшая лига Эфиопии
 Чемпион (): 2016

Примечания 

Футбольные клубы Эфиопии